Okręty US Navy o nazwie USS  "Algorma":

 Pierwszy USS "Algorma" (AT-34)
 Drugi USS "Algorma" (ATA-212)

Algorma